Изаки́ас Кейро́с дус Са́нтус (; ) — бразильский гребец на каноэ, олимпийский чемпион 2020 года и трёхкратный призёр Игр 2016 года, многократный чемпион мира, двукратный чемпион Панамериканских игр 2015 года.

Карьера 
Заниматься греблей на каноэ Кейрос начал в возрасте 11 лет, благодаря специальной программе развития гребли в его родном городе. 

В 2011 году дебютировал на международном уровне, выступал на этапах Кубка мира, а также впервые в карьере участвовал в чемпионате мира в Сегеде, где на стайерской дистанции 5000 м пробился в финал и занял там шестое место.

Спустя два года, на чемпионате мира в немецком Дуйсбурге завоевал бронзу на километровой дистанции, став первым в истории бразильцем-обладателем медали мирового первенства. День спустя выиграл золото на дистанции в два раза короче, став в девятнадцатилетнем возрасте чемпионом мира. 

На московском первенстве мира защитил чемпионское звание на полукилометровой дистанции, а также в паре с Эрлоном Силвой завоевал бронзу на дистанции 200 метров. В 2015 году в Милане вновь завоевал золото и бронзу, причём на этот раз сильнейшим Кейрос стал в двойках на километровой дистанции. По итогам 2015 года был признан лучшим спортсменом года в Бразилии.

Ссылки 

Гребцы на байдарках и каноэ Бразилии
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2016 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ